Hans von Rochow ist der Name folgender Personen:

* Hans von Rochow (Oberst) (1596–1660), deutscher Oberst
 Hans von Rochow (Politiker) (Hans Wilhelm von Rochow; 1824–1891), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Hans Friedrich von Rochow (1698–1787), deutscher Generalleutnant
 Hans Wichard von Rochow (1898–1945), deutscher Gutsbesitzer
 Hans Zacharias von Rochow (1603–1654), deutscher Politiker